Поркаро́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Морбіан. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 360 км на захід від Парижа, 45 км на південний захід від Ренна, 55 км на північний схід від Ванна.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 301 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 700,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Поркаро на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Поркаро на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Морбіан

Примітки 

Муніципалітети департаменту Морбіан